Goodwin steht für:
 Goodwin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Goodwin-Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Goodwin-Modell, Modell zur Erklärung des Konjunkturzyklusses
 Goodwin-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Goodwin Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Goodwin, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Goodwin der Schreckliche, Kinderbuch

Goodwin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goodwin (Arizona)
 Goodwin (Arkansas)
 Goodwin (Maine)
 Goodwin (Nebraska)
 Goodwin (Ohio)
 Goodwin (Oklahoma)
 Goodwin (South Dakota), im Deuel County
 Goodwin (West Virginia)
 Goodwin Township (Arkansas)
 Goodwin Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Godwin
 Goodwyn